Чемпионат Европы по тяжёлой атлетике 2004 года прошёл в столице Украины Киеве с 20 апреля по 25 апреля. В неофициальном командном зачёте победу одержали спортсмены сборной Турции, завоевавшие 6 золотых, 3 серебряные и 2 бронзовые медали.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты

2004
Апрель 2004 года
Международные спортивные соревнования в Киеве
Спорт на Украине в 2004 году
Тяжёлая атлетика
Соревнования по тяжёлой атлетике на Украине
2004 год в тяжёлой атлетике